A Debreceni Református Kollégium Óvodája a Kollégium tagintézményeként működő oktatási intézmény.

Története 
A keresztyén nevelés minél korábbi elkezdése érdekében a Református Kollégium Igazgatótanácsa 1998. április 3-án döntött úgy, hogy új intézményt indít, ezáltal teljessé válhatott a Debreceni Református Kollégium közoktatási rendszere.

A Kollégium alapításának 461. tanévében kezdte meg 1998. szeptember 1-én első nevelési évét az óvoda, két vegyes életkorú csoportban, 50 gyermekkel, a Pacsirta utca 51. szám alatti egykori református elemi iskola épületében. 2004-ben az intézmény átvette a Tímár utca 1. és 10. szám alatti önkormányzati óvodát, amely lendületet adott az óvoda fejlődésének. Hamarosan áttette a székhelyét a Tímár utca 10. szám alatti épületbe (a Tímár utca 1. szám alatti ingatlant nem vette át az egyházkerület, csak használta 2008-ig), a Pacsirta utcai épületet pedig átkerült a Kollégium másik tagintézményéhez, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolához. Ma már az óvoda öt vegyes életkorú csoporttal működik, és 130 kisgyermekről gondoskodik. Az intézmény célja, hogy az ősi Kollégium jelmondata (Orando et laborando, azaz imádkozva és dolgozva) szellemében nevelje a kisgyermekeket.

A Debreceni Református Kollégium, az óvoda indításával – híven évszázados céljaihoz – ismét részt vesz a közintézményi nevelés kezdeteitől a felsőoktatás által biztosított szakosodásig az ifjúság teljes körű oktatásában és nevelésében, a mai kor kívánalmai, normái szerint.

2010-ben a Debreceni Református Kollégium Óvodájában került átadásra – a Buzánszky Jenő által indított program keretén belül – az ország első, multifunkcionális Ovi-Foci Sportpályája, mely egy helyi cég céltámogatásával valósult meg. Ennek eredményeként Ovi-Foci Tanfolyamot végzett óvónők oktatják az óvodások sportág-specifikus oktatási programját.

Jegyzetek

Források 
 Győri L. János: „Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása” – A Debreceni Református Kollégium története, Tiszántúli Református Egyházkerület kiadása, Debrecen 2008, 
 Debreceni Református Kollégium Óvodája
 Közoktatási Információs Iroda
 oktatas.hu portál
 Debreceni Református Kollégium
 Debrecen portál - intézmények

Debrecen oktatási intézményei
Debrecen építményei
Magyarország oktatási intézményei
Magyarországi Református Egyház
Óvoda